Свратка ()

 Свратка — река в Южноморавском крае Чешской республики.
 Свратка — город в Чехии в крае Высочина, района Ждяр-над-Сазавоу.